Onza (munt), een Italiaanse munt
 Onza (Spanje), een rotsformatie aan de Spaanse kust